Milpa Alta tiene las siguientes connotaciones:

Milpa Alta, una de las dieciséis delegaciones de la Ciudad de México.
Villa Milpa Alta, cabecera de la delegación Milpa Alta.
Plan de Milpa Alta, proclama del Ejército Libertador del Sur.